

Biografia
Era figlio di Charles Howard, IX conte di Suffolk e di Henrietta Hobart.

Nel 1733 alla morte del padre ereditò il titolo di conte di Suffolk. Sposò Sarah Inwen, figlia di Thomas Inwen e Sarah Hucks, il 13 maggio 1735 da cui non ebbe figli.

Quando morì il 22 aprile 1745 il titolo passò ad un lontano cugino, Henry Howard, quarto conte di Berkshire e discendente di Thomas Howard, I conte di Suffolk.

Note

Bibliografia
 Charles Mosley (ed.), Burke's Peerage, Baronetage & Knightage, 107th Edition, Wilmington, Delaware, 2003, vol III, pp. 3814–3817, ISBN 0-9711966-2-1

Voci correlate
 Regno d'Inghilterra
 Howard (famiglia)

Henry
Henry